Polykles () ist

in der griechischen Mythologie:
 Polykles (Mythologie), Vater des Kaukonenführers im Trojanischen Krieg

der Name von:
 Polykles (Trierarch), attischer Trierarch, der seinen Dienst nicht antrat
 Polykles (attischer Feldherr)
 Polykles (makedonischer Feldherr)
 Polykles von Sparta, Olympionike
 Polykles von Kyrene, Olympionike
 Polykles (Bildhauer I), Bildhauer aus Argos im 4. Jh. v. Chr.
 Polykles (Bildhauer II), Bildhauer aus Athen im 3./2. Jh. v. Chr.
 Polykles (Bildhauer III), Bildhauer in Rom im 2. Jh. v. Chr.
 Polykles (Bildhauer IV), Bildhauer aus Athen im 2. Jh. v. Chr.
 Polykles (Maler)